DBO steht für:
 Defined Benefit Obligation, der Wert einer Verpflichtung aus betrieblicher Altersversorgung nach der Projected Unit Credit Method
 Dreifache Beckenosteotomie
 Database Owner; siehe Datenbank
 Flughafen Dubbo (IATA-Code)

Siehe auch:
 D-Bo (* 1978), deutscher Rapper

DBO